Arqueologia: Jaciment arqueològic, concentració de restes arqueològiques.
 Geologia: Jaciment geològic o dipòsit mineral, acumulació significativa de materials geològics, (minerals, gasos, petroli, etc.), que poden ser objecte d'explotació humana.
 Paleontologia: Jaciment paleontològic, concentració de restes paleontològiques.